Aegir (reus), een wezen uit de noordse mythologie
 Aegir (maan), een maan van Saturnus
 Ægir (schip, 1841), een stoomschip dat tussen 1841 en 1855 door het Deense koningshuis werd gebruikt
 Ægir (schip, 1883), (NTRD) Schip in eigendom van De Danske Statsbaner met thuishaven Korsør
 Ægir (schip, 1886), (NVTW) Schip in eigendom van G. Kirk. (Harboøre.) met thuishaven Lemvig
 Ægir (schip, 1951), een schip van de Deense marine (A560)
 Ægir (schip, 1921), een schip van de IJslandse marine uit 1921
 Ægir (schip, 1951), (ICGV) een schip van de IJslandse marine uit 1951
 Aegir (schip, 2012), (DCV) een constructieschip in eigendom van Heerema
 G.S.R. Aegir, een roeivereniging uit Groningen
 KF Ægir, een IJslandse voetbalclub uit Þorlákshöfn

Zie ook
 Agir (doorverwijspagina)